

Sigle 
 Massively multiplayer online  – videogioco multigiocatore in rete
 Mercury Magnetospheric Orbiter  – elemento della missione BepiColombo per l'esplorazione di Mercurio
 Marvel Mistery Oil
 Miniature Magnetic Orion  – tipo di propulsione spaziale

Codici 
 MMO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Maio (Capo Verde)
 mmo – codice ISO 639-3 della lingua mangga buang